Ordet Kodeabe refererer generelt til en programmør eller anden person, der skriver kildekode som levevej. Mere specifikt refererer det til en person, der kun er i stand til at spytte kode ud, men ude af stand til at udføre de højere primat-opgaver, software arkitektur, softwareingeniør, analyse og design. I denne betydning anses termen for at være lettere fornærmende, og bruges ofte om de yngste folk i et programmeringsteam. Ordet kodeabe kan også bruges til at fralægge sig ansvaret for ledelsens beslutninger eller til at klage over at skulle leve med disse beslutninger (f.eks. "Spørg mig ikke hvorfor vi skal skrive en compiler i COBOL. Jeg er bare en kodeabe".)

Fodnoter

Datalogi